Szabó Ilona (Fehérgyarmat, 1971. szeptember 28. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Az 1994–95-ös idény gólkirálya 26 góllal.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban 
1995 és 2002 között 34 alkalommal szerepelt a válogatottban és tíz gólt szerzett.

Sikerei, díjai 
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1999–00
 gólkirály: 1994–95 (26 gól)

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források 
 
 Magyar futballévkönyv '97. Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 1998, 198. o. 
 Futballévkönyv 2002, I. kötet. Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003. 397., 400. o. ISSN 1585-2172
 
 

1971-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az Eger FC női labdarúgói
A Miskolci VSC női labdarúgói
Fehérgyarmatiak
Egriek